Хохлатки () — семейство чешуекрылых.

Общая характеристика 
Бабочки средних размеров, реже крупных размеров. Бабочки большей частью с толстым и мохнатым туловищем. Брюшко удлиненное. Усики самцов с длинными, у самок — с короткими гребнями. Хоботок недоразвит; имаго не питаются. Лапки бабочек покрыты длинными волосками. Передние крылья, узкие часто с волосистым зубцом посредине заднего края. Усики гребенчатые.

Активны в сумерках и ночью. Гусеницы разнообразной, часто весьма причудливой внешности, у большинства видов обитают на древесных породах. У палеарктических видов зимующей стадией является куколка, которая находится в плотном, реже в рыхлом, коконе, на почве или на кормовых растениях.

В мировой фауне около 3500 видов, на территории России обитает 119 видов.

Классификация 
В семействе выделяют следующие подсемейства:

Подсемейство Ceirinae (=Biretinae) 
 Mimopydna Matsumura, 1924
 Mimopydna pallida (Butler, 1877)
 Bireta Walker, 1856
 Bireta straminea (Moore, 1877)

Подсемейство Cerurinae 
 Cerura Schrank, 1802
 Гарпия белая Cerura erminea  (Esper, 1783)
 Cerura felina Butler, 1877
 Гарпия большая, или Вилохвост Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
 Furcula Lamarck, 1816
 Furcula aeruginosa (Christoph, 1872)
 Гарпия берёзовая Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
 Furcula bifida (Brahm, 1787)
 Furcula furcula (Clerck, 1759)
 Furcula interrupta (Christoph, 1867)
 Furcula petri (Alpheraky, 1882)

Подсемейство Dicranurinae (=Stauropinae) 
 Cnethodonta Staudinger, 1887
 Cnethodonta grisescens Staudinger, 1887
 Dicranura Reichenbach, 1817
 Dicranura tsvetaevi (Schintlmeister et Sviridov, 1985)
 Dicranura ulmi ([Denis et Schiffermüller], 1775)
 Fentonia Butler, 1881
 Fentonia ocypete (Bremer, 1861)
 Harpyia Ochsenheimer, 1810
 Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
 Harpyia tokui (Sugi, 1977)
 Harpyia umbrosa (Staudinger, 1892)
 Neopheosia Matsumura, 1920
 Neopheosia mandschurica (Oberthür, 1911)
 Вилохвосты Stauropus Germar, 1812
 Stauropus basalis Moore, 1877
 Вилохвост буковый Stauropus fagi  (Linnaeus, 1758)
 Uropyia Staudinger, 1892
 Uropyia meticulodina (Oberthür, 1884)
 Wilemanus Nagano, 1916
 Wilemanus bidentatus (Wileman, 1911)

Подсемейство Dioptinae

Подсемейство Dudusinae 
 Euhampsonia Dyar, 1897
 Euhampsonia cristata (Butler, 1877)
 Euhampsonia splendida (Oberthür, 1880)
 Zaranga Moore, 1884
 Zaranga permagna (Butler, 1881)
 Zaranga tukuringra Streltzov et Yakovlev, 2007

Подсемейство Hemiceratinae

Подсемейство Heterocampinae

Подсемейство Notodontinae 
 Drymonia Hϋbner, [1819]
 Drymonia dodonaea ([Denis et Schiffermüller], 1775)
 Drymonia dodonides (Staudinger, 1887)
 Drymonia obliterata (Esper, 1785)
 Drymonia querna ([Denis et Schiffermüller], 1775)
 Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
 Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766)
 Ellida Grote, 1876
 Ellida arcuata Alpheraky, 1897
 Ellida branickii (Oberthür, 1881)
 Ellida viridimixta (Bremer, 1861)
 Hupodonta Butler, 1877
 Hupodonta corticalis Butler, 1877
 Hupodonta lignea Matsumura, 1919
 Leucodonta Staudinger, 1892
 Leucodonta bicoloria ([Denis et Schiffermüller], 1775)
 Lophocosma Staudinger, 1887
 Lophocosma atriplaga Staudinger, 1887
 Nerice Walker, 1855
 Nerice bipartita Butler, 1885
 Nerice davidi (Oberthür, 1881)
 Nerice leechi (Staudinger, 1892)
 Nerice shigerosugii Schintlmeister, 2008
 Notodonta Ochsenheimer, 1810
 Notodonta dembowskii Oberthür, 1879
 Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1758)
 Notodonta stigmatica Matsumura, 1920
 Notodonta torva (Hübner, [1803])
 Notodonta tritophus ([Denis et Schiffermüller], 1775)
 Хохлатка-зигзаг Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
 Peridea Stephens, 1828
 Peridea aliena (Staudinger, 1892)
 Peridea anceps (Goeze, 1781)
 Peridea elzet Kiriakoff, 1963
 Peridea gigantea Butler, 1877
 Peridea jankowskii (Oberthür, 1879)
 Peridea lativitta (Wileman, 1911)
 Peridea moltrechti (Oberthür, 1911)
 Peridea oberthueri (Staudinger, 1892)
 Pheosia Hϋbner, 1819
 Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
 Pheosia grummi (Christoph, 1885)
 Pheosia rimosa Packard, 1864
 Осиновая хохлатка Pheosia tremula (Clerck, 1759)
 Pheosiopsis Bryk, 1949
 Pheosiopsis cinerea (Butler, 1879)
 Shaka Matsumura, 1920
 Shaka atrovittatus (Bremer, 1861)

Подсемейство Nystaleinae 
 Dunama Schaus

Подсемейство Phalerinae 
 Лунки Phalera Hϋbner, 1819
 Phalera assimilis (Bremer et Grey, 1853)
 Лунка серебристая, или Фалера сучковидная Phalera bucephala  (Linnaeus, 1758)
 Phalera bucephaloides (Ochsenheimer, 1810)
 Phalera flavescens (Bremer et Grey, 1853)
 Phalera takasagoensis Matsumura, 1919
 Phalerodonta Staudinger, 1892
 Phalerodonta bombycina (Oberthür, 1881)

Подсемейство Platychasmatinae

Подсемейство Ptilodontinae 
 Allodonta Staudinger, 1887
 Allodonta leucodera (Staudinger, 1887)
 Allodonta plebeja (Oberthür, 1881)
 Allodonta takamukui Matsumura, 1920
 Epinotodonta Matsumura, 1920
 Epinotodonta fumosa Matsumura, 1920)
 Epodonta Matsumura, 1922
 Epodonta lineata (Oberthür, 1881)
 Hagapteryx Matsumura, 1920
 Hagapteryx admirabilis (Staudinger, 1887)
 Hagapteryx mirabilior (Oberthür, 1911)
 Himeropteryx Staudinger, 1887
 Himeropteryx miraculosa Staudinger, 1887
 Lophontosia Staudinger, 1892
 Lophontosia cuculus (Staudinger, 1887)
 Odontosia Hübner, [1819]
 Odontosia brinikhi Dubatolov, 2006
 Odontosia carmelita (Esper, 1799)
 Odontosia patricia Stichel, 1918
 Odontosia sieversii (Ménétriès, 1856)
 Pterostoma Germar, 1812
 Pterostoma gigantinum Staudinger, 1892
 Pterostoma griseum (Bremer, 1861)
 Pterostoma palpinum (Clerck, 1759)
 Ptilodon Hübner, [1822]
 Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
 Ptilodon cucullina ([Denis et Schiffermüller], 1775)
 Ptilodon grisea (Butler, 1885)
 Ptilodon jezoensis Matsumura, 1919
 Ptilodon ladislai (Oberthür, 1879)
 Ptilodon robusta (Matsumura, 1924)
 Ptilodon saerdabensis (Daniel, 1938)
 Ptilodon saturata (Walker, 1865)
 Ptilophora Stephens, 1828
 Ptilophora jezoensis (Matsumura, 1920)
 Ptilophora nohirae (Matsumura, 1920)
 Хохлатка перистоусая Ptilophora plumigera ([Denis et Schiffermüller], 1775)
 Semidonta Staudinger, 1892
 Semidonta biloba (Oberthür, 1880)
 Togepteryx Matsumura, 1920
 Togepteryx velutina (Oberthür, 1880)

Подсемейство Pygaerinae 
 Clostera Samouelle, 1819
 Кисточница хвостатая, или Пигера короткая Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
 Gluphisia Boisduval, 1828
 Gluphisia crenata (Esper, 1785)
 Gonoclostera Butler, 1877
 Micromelalopha Nagano, 1916
 Micromelalopha sieversi (Staudinger, 1892)
 Micromelalopha troglodyta (Graeser, 1890)
 Micromelalopha vicina Kiriakoff, 1963
 Pterotes Berg, 1901
 Pterotes eugenia (Staudinger, 1896)
 Pygaera Ochsenheimer, 1810
 Pygaera timon (Hübner, [1803])
 Rosama Walker, 1855
 Rosama ornata (Oberthür, 1884)
 Spatalia Hübner, [1812]
 Spatalia argentina ([Denis et Schiffermüller], 1775)
 Spatalia dives Oberthür, 1884
 Spatalia doerriesi Graeser, 1888
 Spatalia plusiotis (Oberthür, 1880)

Примечания

Ссылки 

 Фотогалерея бабочек семейства на сайте molbiol.ru

Семейства насекомых